Castronari ist der Familienname von:

 Gisela Castronari (* 1955), deutsche Filmeditorin
 Mario Castronari (* 1954), britischer Jazz-Bassist